Haploskupina W je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina W se vyskytuje především v západní části pohoří Ural a ve východním Pobaltí. Nalezena byla též v Indii, Španělsku, Finsku, Polsku, Íránu, Pákistánu a Thajsku. Její předchůdkyní byla haploskupina N.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

W